

Geografia 
 Spata – ex comune della Grecia nella periferia dell'Attica
 Spata-Artemida – comune della Grecia situato nella periferia dell'Attica

Persone 
 Giuseppe Spata – attore italiano
 Jan Špáta – regista di documentari ceco
 Maurice Spata –  sovrano del Despotato di Arta tra XIV e XV secolo

Altro 
 Spata –  particolare tipo di brattea nell'infiorescenza a spadice